Михалко — древнерусская уменьшительная форма от имени «Михаил».

 Михалко Степанич — новгородский посадник в 1255—1256 гг.
 Михалко Степанич — новгородский посадник в 1176—1177, 1180—1184, 1186—1189 и 1204—1205 гг.
 Михалко Юрьевич — великий князь владимиро-суздальский (1174, 1175—1176), сын Юрия Долгорукого.

См. также 
 Михалковичи
 Михалков